Штокало Едуард Олегович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Штокало Йосип Захарович (1897—1987) — академік АН УРСР, член-кореспондент Міжнародної академії історичних наук у Парижі.
 Штокало Іван Ігорович (1993—2022) — старший солдат окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Штокало Мирослава Йосипівна (* 1926) — доктор хімічних наук, дійсний член Академії інженерних наук України та Нью-Йоркської академії наук, Соросівський професор.

Див. також 
 Штокалко

Примітки